John Barrow (1735–1774), Brits historicus
 John Barrow (1764-1848), Brits ambtenaar
 John Barrow (voetballer), een Engels voetballer en de eerste manager van FC Barcelona
 John Barrow (Amerikaans politicus), Amerikaans politicus